Gaston eller Gastón kan syfta på:
 Gaston - ett förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Gaston (serie) - fransk tecknad serie
 Alphonse & Gaston - amerikansk tecknad serie

Geografi

Antarktis

 Gaston Islands - 
 Islote Gastón - 
 Mount Gaston - 
 Mount Gaston de Gerlache -

USA
 Gaston County - North Carolina